Der Nokia Grand Prix 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Essen. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 25. bis 31. Oktober 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Essen